Сент-Март () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сент-Март () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер